Сурбаран () - власна назва; поширена у вигляді прізвищ.

 Франсіско де Сурбаран (1598-1664) - іспанський художник, представник Севільської школи живопису.
 Хуан де Сурбаран (1620-1649) - іспанський живописець епохи бароко.